Pierre Le Blanc (v. 1720-1799) est un colon canadien
Pierre Le Blanc, dit Pierre  (1588-1671), est un peintre et héraut d'armes français
Pierre Le Blanc, dit Pierre II (1631?-1687), fils de Pierre Ier, est un peintre et héraut d'armes français

Voir aussi